József Nagy – calciatore e allenatore di calcio ungherese
 József Nagy – mezzofondista e velocista ungherese
 József Nagy – calciatore ungherese, di ruolo centrocampista